Echio – personaggio della mitologia greca, un guerriero troiano ucciso da Patroclo quando si fingeva Achille
 Echio – personaggio della mitologia greca, padre del guerriero acheo Mecisteo 
 Echio – personaggio della mitologia greca, abile soldato acheo, ucciso da Polidamante
 Echio – personaggio della mitologia greca, un guerriero acheo ucciso da Polite, figlio di Priamo e di Ecuba